Лю Цзюнь (430-464) - п'ятий імператор Південної Сун
 Лю Цзюнь (467-479) - останній імператор Південної Сун